Псевдокод:

 Псевдокод — язык описания алгоритмов, использующий ключевые слова языков программирования, но опускающий подробности и специфический синтаксис.
 Псевдокод — (в неформальной лексике)  байт-код, машинно-независимый код низкого уровня, генерируемый компилятором и исполняемый виртуальной машиной.